Paso kan syfta på:
 Paso –  en gångart hos hästar

Geografi

Antarktis 

 Paso (udde),

Mexiko 

 Paso de San Antonio, ort, San Luis Potosí, Rioverde,

Spanien 

 Paso (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 El Paso (ort i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,